Копець — межевий знак

Населені пункти та їхні частини

 Копець — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Копець — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Копець — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Копець — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Копець — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Копець — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Копець — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

 Копець () — село в Польщі в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства

 Копець — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Копець — частина села Колдромб у гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Копець — частина села Венславиці-Парцеле в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Копець — частина села Клеча-Дольна в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Копець — частина села Млиньчиська в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Копець — частина села Облін у гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Копець — частина села Мурув у гміні Мурув Опольського повіту Опольського воєводства
 Копець — частина села Мединя-Ланьцуцька в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Копець — частина села Келянувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Копець — частина села Смоляни-Домб у гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Копець — частина села Гажлях у гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Копець — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Копець — частина села Сириня в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Копець — частина села Радзехови в гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки